Ашот Акопян: Акопян, Ашот Абгарович (1914—1981) — советский разведчик-нелегал.
 Акопян, Ашот Арамович (род. 1969) — крымский байкер, путешественник.